Le nom Lamballe est porté par :

La ville de Lamballe
 une ancienne commune des Côtes-d'Armor : Lamballe, qui a fusionné en 2016 avec une autre commune ;
 une nouvelle commune des Côtes d'Armor : Lamballe, créée en 2016 de la fusion de la précédente et de Meslin ;
 une gare, située dans la ville : la gare de Lamballe ;
 une communauté de communes, comprenant cette ville : la communauté de communes Lamballe Communauté ;
 un canton, dans lequel se trouve la ville : le canton de Lamballe ;

Autres
 une princesse savoyarde du , et grande amie de Marie-Antoinette : la princesse de Lamballe ;
 l'hôtel de Lamballe, un hôtel particulier du  de Paris, qui doit son nom à cette dernière ;
 une station du tramway d'Orléans : la station Lamballe, située presque de l'extrémité nord de la ligne, au nouveau centre-ville (artificiellement créé à proximité de l'ancien emplacement du domaine de Madame de Lamballe) de Fleury-les-Aubrais.

Homonymie de toponyme